Igor Gongalsky (né le  à Kiev en République socialiste soviétique d'Ukraine) est un joueur professionnel de hockey sur glace ukraino-canadien.

Carrière de joueur 
Joueur d'origine ukrainienne ayant joué son hockey junior dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il commence sa carrière professionnelle en 2007-2008 avec les Falcons de Fresno dans l'ECHL.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 ||Capitals de Brampton ||OPJHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Buzzers de St. Michael's ||OPJHL ||37 ||6 ||11 ||17 ||100 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Buzzers de St. Michael's ||OPJHL ||1 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Attack d'Owen Sound ||LHO ||61 ||7 ||7 ||14 ||93 ||7 ||2 ||1 ||3 ||4
|-
|2005-2006 ||Attack d'Owen Sound ||LHO ||64 ||6 ||12 ||18 ||65 ||11 ||1 ||1 ||2 ||19
|-
|rowspan="2"|2006-2007 ||Attack d'Owen Sound ||LHO ||11 ||2 ||0 ||2 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Generals d'Oshawa ||LHO ||56 ||16 ||21 ||37 ||90 ||9 ||3 ||3 ||6 ||10
|-
|2007-2008 ||Falcons de Fresno ||ECHL ||63 ||18 ||25 ||43 ||140 ||6 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
|rowspan="2"|2008-2009 ||Falcons de Fresno ||ECHL ||28 ||6 ||6 ||12 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Thunder de Stockton ||ECHL ||25 ||4 ||14 ||18 ||84 ||11 ||1 ||7 ||8 ||19
|-
|2008-2009 ||Rampage de San Antonio ||LAH ||6 ||0 ||0 ||0 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Thunder de Stockton ||ECHL ||55 ||14 ||17 ||31 ||71 ||14 ||2 ||7 ||9 ||21
|-
|2010-2011 ||Road Warriors de Greenville ||ECHL ||7 ||2 ||1 ||3 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Pirates de Portland ||LAH ||54 ||4 ||6 ||10 ||77 ||6 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
|rowspan=2|2011-2012 || Pirates de Portland ||LAH ||13 ||0 ||0 ||0 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Americans de Rochester ||LAH ||37 ||2 ||1 ||3 ||78 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2011-2012 || Gladiators de Gwinnett ||ECHL ||4 ||1 ||2 ||3 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || HK Berkout Kiev || PHL || 33|| 11|| 18|| 29|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Stingrays de la Caroline du Sud ||ECHL ||44 ||7 ||16 ||23 ||63 ||4 ||0 ||2 ||2 ||8
|-
| 2014-2015 || Dundee Stars || EIHL || 57|| 14|| 15|| 29|| 172|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en novembre 1986
Naissance à Kiev
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur ukrainien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Attack d'Owen Sound
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Falcons de Fresno
Joueur du Thunder de Stockton
Joueur des Road Warriors de Greenville
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud